El nombre Robert Blair puede referirse a las siguientes personas:

Robert Blair, astrónomo escocés;
Robert Blair, jugador de bádminton británico;
Robert Blair, poeta escocés.